Burunduk Khan, kan dels kazakhs
 Ali Burunduk, amir de Tamerlà